Фёдоровщина и Федоровщина — название населённых пунктов в России:

 Фёдоровщина — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Фёдоровщина — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Фёдоровщина — деревня в Псковском районе Псковской области.